Руджиноаса () — комуна в Румунії, у повіті Ясси.
 Руджиноаса () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Руджиноаса.
 Руджиноаса () — комуна в Румунії, у повіті Нямц.
 Руджиноаса () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Руджиноаса.
 Руджиноаса () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Бреєшть.
 Руджиноаса () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Валя-Яшулуй.
 Руджиноаса () — село в Румунії, у повіті Селаж. Входить до складу комуни Кузеплак.